Enrique Enríquez de Gúzman puede referirse a:

 Enrique Enríquez de Guzmán (f. 1497), general de Perpiñán; hijo de Alonso Enríquez, II conde de Alba de Liste y de Juana Pérez de Velasco.
 Enrique Enríquez de Guzmán y Luna (s. XV-XVI), señor de Orce y de Galera; hijo del anterior y de Teresa Enríquez, señora de Cortes.
 Enrique Enríquez de Guzmán (f. 1562), IV conde de Alba de Liste, hijo de Diego Enríquez de Toledo y Guzmán, III conde de Alba de Liste, y de Aldonza Leonor Álvarez de Toledo y Zúñiga.
 Enrique Enriquez de Guzmán y Fonseca (s. XVII), señor de Bolaños, hijo de Alonso Enríquez de Guzmán y Figueroa, señor de Bolaños, y de Ana de Fonseca y de las Cuevas.